Melkam ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Melkam (* 1980), nigerianischer Fußballspieler
 Innocent Melkam (* 1981), nigerianischer Fußballspieler